Freund que significa «amigo» en alemán, es una palabra que puede ser:

Un apellido:
Freund Ferretería De El Salvador
 Ernst Freund (1864–1932), consejero escolar americano.
 Gisèle Freund (1908–2000), fotógrafa francoalemana.
 Jules T. Freund (1890–1960), inmunólogo.
 John Lincoln Freund (n. 1918), actor conocido como John Forsythe.
 Karl Freund (1890–1969), director de cine.
 Kurt Freund (1914–1996), físico y sexólogo.
 Margit Frenk Freund (n. 1925), hispanista y traductora también conocida como Margit Frenk Alatorre.
 Marianne Helen Freund Frenk-Westheim (1898 - 2004), escritora también conocida como Mariana Frenk-Westheim.
 Steffen Freund, jugador de fútbol alemán.
 Tom Freund, cantante americano.
 Wilhelm Freund (1806-1894), filólogo alemán.

Parte del nombre de una película de Wim Wenders: Der Amerikanische Freund (El amigo americano).

Parte del nombre del primer disco de la cantante Sandra: Andy mein Freund (Mi amigo Andy).